Кын — топоним:

 Кын — посёлок в России, Пермский край, Лысьвенский район.
 Кын (Завод Кын) — село в России, Пермский край, Лысьвенский район.
 Кын — станция Свердловской железной дороги, находится в посёлке Кын.
 Кын — река в Томской области.
 Кын (приток Уйкане) 
 Кын — река в Пермском крае.
 Кын — долина на севере провинции Хама (Сирия).